Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1924 des championnats de tennis d'Australasie qui commence le 18 janvier 1924. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst et Sylvia Lance Harper battent Kathleen Le Messurier et Meryl O'Hara Wood en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
Australie Double dames
1924 en Australie